Панафриканские цвета — два устойчивых набора трёх цветов, используемых на флагах:

Зелёный, жёлтый, красный 
Зелёный, жёлтый и  красный (к ним нередко добавляются также чёрный, зелёный иногда заменяется синим, а жёлтый — белым) — используются на флагах большинства стран Африки. Эти цвета взяты из флага Эфиопии. 

Эфиопия была первой африканской страной, которая использовала эти цвета на своём флаге, в 1950-е годы эти цвета приняли на свои флаги Гана, Сенегал, Дагомея, Конго (Браззавиль), Камерун и другие африканские страны. Флаг Гренады (82 % населения — негры), принятый в 1974 году, и флаг Сент-Китса и Невиса (90,4 % негры), принятый в 1983 году, также используют эти цвета, хотя эти государства и не находятся в Африке.

На флаге Эфиопии красный, жёлтый и зелёный цвет первоначально символизировали радугу — символ обета Бога перед человечеством о неповторении потопа.

В большинстве случаев зелёный цвет является символом надежды на лучшее будущее и олицетворяет растительные богатства.

Жёлтый — символ животворного солнца, минеральных богатств, достойной оплаты за труд.

Красный — напоминает о крови, пролитой в боях за свободу, символ работы и революционных устремлений.

Чёрный — олицетворяет цвет кожи большинства населения Африки южнее Сахары, символизирует упорство и достоинство, напоминает о тёмных годах колониального прошлого.

Существуют флаги стран мира, которые совпадают по набору цветов с панафриканскими цветами случайно, по причинам, не связанным с Африкой (например, флаги Литвы, Боливии, Мьянмы и др.).

Зелёный, чёрный, красный 
Красный, чёрный и зелёный — цвета панафриканского флага, принятые 13 августа 1920 года статьёй 39 Декларации прав чёрнокожего населения мира и являющегося официальным символом Всеобщей Ассоциации усовершенствования чернокожего населения и Лиги африканских сообществ (Universal Negro Improvement Association and African Communities League), основанной Маркусом Гарви (Marcus Garvey), который и является создателем этого флага.

Красный цвет представляет благородную кровь, объединяющую всех людей с африканской родословной, чёрный цвет символизирует людей, зелёный — богатую землю Африки.

Флаги

См. также 
 Панафриканизм
 Панафриканский флаг
 Панарабские цвета
 Паниранские цвета
 Панславянские цвета

Примечания 

цвета